Es gibt mehrere Orte und Gewässer mit dem Namen Rio Claro:

Gemeinden:
 Carmo do Rio Claro, eine Gemeinde und Stadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Rio Claro (Rio de Janeiro), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro
 Rio Claro (São Paulo), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Rio Claro (Chile), eine Gemeinde in Chile
 Rio Claro (Trinidad und Tobago), eine Stadt auf Trinidad

Regionen:
 Mayaro-Rio Claro, Region in Trinidad und Tobago

Flüsse:
 Rio Claro (Araguaia), ein rechter Zufluss in den Rio Araguaia im brasilianischen Bundesstaat Goiás
 Rio Claro (Iguaçu), ein linker Zufluss in den Rio Iguaçu im brasilianischen Bundesstaat Paraná
 Rio Claro (Ivaí), ein linker Zufluss in den Rio Ivaí im brasilianischen Bundesstaat Paraná
 Rio Claro (Paranaíba), ein rechter Zufluss in den Rio Paranaíba im brasilianischen Bundesstaat Goiás